Challenge Cup 2019/20 steht für:

 Challenge Cup 2019/20 (Frauen), die Volleyball-Saison 2019/20 des Challenge Cups der Frauen
 Challenge Cup 2019/20 (Männer), die Volleyball-Saison 2019/20 des Challenge Cups der Männer